Detmar ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Dětmar († 982), erster Bischof von Prag, siehe Thietmar (Prag)
 Detmar (Lesemeister) (14. Jh.), Franziskaner Lesemeister
 Rudolf Detmar, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Dettmar
 Dettmer
 Dietmar